Дибругарх:

 Дибругарх — город в индийском штате Ассам. 
 Дибругарх — округ в индийском штате Ассам.